Veelvraat (zoogdier)
 Veelvraat (vlinder)
 Veelvraat (cabaret), theatershow van Kasper van Kooten uit 2008